Tiemann:
 Marcel Tiemann
 Michael Tiemann

 a reação de Reimer-Tiemann